Bupleurum quinqueradiatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Ernst Gottlieb von Steudel. Bupleurum quinqueradiatum ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
quinqueradiatum